High Fashion — песня американского рэпера Родди Рича, вышедшая 19 мая 2020 как пятый сингл с его дебютного студийного альбома Please Excuse Me for Being Antisocial на лейблах Atlantic Records и BirdVision Entartainment. Песня была спродюсирована  и GYLTTRYP.

7 мая 2020 Родди Рич анонсировал видеоклип на песню.

Творческая группа 
По данным Tidal.
 GYLTTRYP — продюсер
 Дижон Макфарлейн — продюсер, приглашённый исполнитель, автор песни
 Кёртис «Sircut» Бай — инженер-ассистент
 Закари Акоста — инженер-ассистент
 Николас Де Порцел — мастеринг
 Цирас «NOIS» Тагипур — миксинг
 Дерек «MixedByAli» Али — миксинг
 Крис Деннис — запись
 Родди Рич — основной исполнитель, автор песни
 Шарук Заман Хан — автор песни

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Родди Рича
Песни 2020 года
Синглы Atlantic Records